Цирин:

 Цирин, Антон Владимирович — казахстанский футболист.
 Цирин (Белоруссия) — агрогородок в Белоруссии.